Das Queclink HKFC International 2018 fand vom 18. bis 22. September 2018 in Hongkong statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2018/19 und gehörte zur Kategorie PSA Challenger Tour 30. Parallel fand ein Squashturnier der Damen der PSA World Tour der Damen 2018/19 statt. Es gehörte ebenfalls zur Kategorie PSA Challenger Tour 30.

Vorjahressieger waren Leo Au bei den Herren und Nour El Tayeb bei den Damen. Au erreichte erneut das Finale, in dem er gegen seinen Landsmann Max Lee in drei Sätzen unterlag. Bei den Damen setzte sich die topgesetzte Annie Au gegen Hania El Hammamy mit 11:8, 11:7 und 11:6 durch.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus jeweils 24 Spielern. Die jeweils acht besten Spieler wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Per Wildcard erhielten Chris Lo und Carmen Lee jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug jeweils 28.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Hauptrunde

Damen

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)

Einzelnachweise 

2018
PSA World Tour 2018/19
PSA World Tour der Damen 2018/19